Wydarzenia:
 Stonewall – zamieszki, które wybuchły w 1969 roku w Nowym Jorku na tle dyskryminacji mniejszości seksualnych po ataku policji na pub Stonewall

Organizacje:
 Stonewall – instytucja charytatywna pożytku publicznego działająca na rzecz praw osób LGBT

Miejscowości w USA:
 Stonewall – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii DeSoto
 Stonewall – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Clarke
 Stonewall – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pamlico
 Stonewall – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pontotoc
 Stonewall – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Gillespie
Gminy w USA:
 Stonewall (ang. Stonewall Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Johnson
 Stonewall (ang. Stonewall Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Hoke
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Stonewall (ang. Stonewall County) – w stanie Teksas

Filmy:
 Stonewall – brytyjska komedia filmowa w reżyserii Nigela Fincha z 1995
 Before Stonewall – amerykański film dokumentalny w reżyserii Johna Scagliottiego, Grety Schiller i Roberta Rosenberga z 1984
 After Stonewall – amerykański film dokumentalny w reżyserii Johna Scagliottiego z 1999
 Stonewall − amerykański film dramatyczny w reżyserii Rolanda Emmericha z 2015